«Найбільший теніс» — українська стрічка про те як троє друзів потрапили у халепу на 50 тисяч доларів. Режисер стрічки Клим Козинський.

Інформація

Відгуки 
Деякі вважають, що фільм — формальний зразок на зарубіжне кіно. Перед нами вправа на тему кримінального кіно у стилі Ґая Річі чи навіть Квентіна Тарантіно. Тут діють троє персонажів, відповідно озвучено три версії подій і наявний несподіваний фінал.

Деякі вважають, що сильним боком цього фільму — синтез двох видів зображення, мальованого, стилізованого під комікс та власне кінематографічного, ігрового. Я розумію, що перше не тільки відсилає до відповідної естетики, але й виникло через недостатнє фінансування, проте такий варіант оповіді історій мені видається не просто прийнятним, але й своєрідним рятівним колом для сучасних кіноаматорів.

Зйомки 
Знято все це фактично в одній локації — у підземному гаражі, де стрічаються троє спільників, які мають передати гроші впливовому бандитові. Грошей у них нема і вони намагаються придумати історію, яка б пояснювала цю ситуацію. Оскільки сюжет фільму цілком абстрактний, так само як і персонажі, то тримається вся конструкція винятково на умовних масках героїв та винахідливості драматургічних ходів.

Примітки

Посилання 
 Українське кіно: між локальним та універсальним // life.pravda.com.ua — 27 грудня 2014
 МКФ «Молодість» оголосив перелік фільмів національного конкурсу // Телекритика — 2 жовтня 2013

Фільми українською мовою
Українські фільми 2013